Кратер Хвольсон () — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь российского и советского учёного-физика Ореста Даниловича Хвольсона (1852—1934); утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Пастер на западе-северо-западе; кратер Мейтнер на севере; кратер Кондратюк на востоке и кратер Гильберт на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 55,9 км, глубина 2,4 км.

Кратер Хвольсон имеет близкую к циркулярной форму  с небольшими впадинами с западной и юго-восточной части и значительно разрушен. Вал сглажен, в северной части сравнялся с окружающей местностью. Внутренний склон вала гладкий. Чаша кратера пересеченная, в северо-восточной части чаши расположен приметный сателлитный кратер Хвольсон C.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-13, Аполлона-15, Аполлона-17. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны